Abgetaucht bezeichnet:
 Abgetaucht (1974), französischer Spielfilm von Pierre Tchernia 
 Abgetaucht (2018), deutscher Kurzfilm von Moritz Boll 
 Abgetaucht (The West Wing – Im Zentrum der Macht), Folge der Fernsehserie The West Wing – Im Zentrum der Macht
 Ein starkes Team: Abgetaucht, deutscher Fernsehfilm von Roland Suso Richter (2020)